Casablanca může být :

 Casablanca – největší město a přístav v Maroku
 Casablanca (Chile) – město v Chile
 Casablanca (film) – film z roku 1942, jehož děj se odehrává za druhé světové války
 Casablanca INT – česká informační a telekomunikační firma provozující datové centrum v Praze
 Casablanca Records – americké hudební vydavatelství
 Casablanská konference – summit Churchilla a Roosevelta v roce 1943
 Raja Casablanca – marocký fotbalový klub
 Třída Casablanca – třída eskortních letadlových lodí námořnictva USA
 USS Casablanca (CVE-55) – eskortní letadlová loď třídy Casablanca